B&S peut faire référence à :
  ;
 Belle and Sebastian, un groupe de rock indépendant britannique.